Marais de l’Ermitage steht für:

 Marais de l’Ermitage (Réunion). ein Sumpfgebiet auf Réunion
 Marais de l’Ermitage (Frankreich), ein Sumpfgebiet im Forêt d'Orléans